Флаг Лиманской громады — официальный символ громады(общины) Лиман Донецкой области.
Авторы герба — А. Мордвинов, А. Погорелов.

Описание 
прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, состоящее в равной пропорции из трех горизонтальных полос (сверху вниз): зелёного, синего и жёлтого цветов, которые символизируют природные особенности территории ОТГ: зеленый — лес; синий — водоёмы, жёлтый — степь, в левой верхней части расположен малый герб громады.

См. также 
 Лиман

Источники 

 Украинская геральдика

Лиман (город, Украина)
Флаги городов Донецкой области